

Geografia
 Casale Litta – comune italiano della provincia di Varese, (Lombardia)
 Litta Parodi – frazione del comune di Alessandria, (Piemonte)
 Orio Litta – comune italiano della provincia di Lodi, (Lombardia)

Persone
 Litta - nobile famiglia milanese
 Alfonso Litta (1608-1679) – cardinale italiano
 Antonio Litta Visconti Arese (1748-1820) – nobile e politico italiano
 Eugenia Attendolo Bolognini Litta (1837-1914) – nobildonna e benefattrice italiana, amante di re Umberto I di Savoia
 Giulio Renato Litta (1763-1839) – ammiraglio italiano naturalizzato russo
 Lorenzo Litta (1756-1820) – cardinale italiano
 Pompeo Litta Biumi (1781-1852) – storico, militare e politico italiano
 Carlo Antonio Litta Biumi (1786-1858) – geografo italiano

Altro
 Duca Litta o di Litta – titolo ereditario della nobiltà napoleonica, assorbito poi dalla nobiltà italiana
 Litta – famiglia del patriziato milanese
 Madonna Litta – dipinto a tempera su tavola, attribuito generalmente a Leonardo da Vinci
 Palazzo Litta Cusini Modignani – antico palazzo nobiliare di Milano
 Parco di Villa Litta – parco nel quartiere Affori di Milano

Pagine correlate
Villa Litta
Letta